Джон Линч:
 Линч, Джон (род. 1952) — американский политик, губернатор штата Нью-Гэмпшир в 2005—2013 годах.
 Линч, Джон (род. 1961) — ирландский актёр.
 Линч, Джон Кэрролл (род. 1963) — американский актёр.
 Линч, Джон Мэри (1917—1999) — премьер-министр Ирландии в 1966—1973 и 1977—1979 годах.
 Линч, Джон Рой (1847—1939) — первый афроамериканский политик в США после Гражданской войны в период Реконструкции Юга.